Ю́рий Лысе́нко:
 Лысенко, Юрий Евгеньевич (род. 1975) — мэр Новочеркасска.
 Лысенко, Юрий Семёнович (1910—1994) — советский кинорежиссёр, сценарист.